Malvern kan avse:

Geografi

Jamaica 

 Malvern, Jamaica, ort,

Kanada
 Malvern, Toronto – ett område i nordöstra Scarborough i Toronto

Nya Zeeland 

 Mount Malvern (berg), Marlborough,

Storbritannien 

 Great Malvern, ort, England, Worcestershire, 
 Malvern, Worcestershire, ort i England,

USA 

 Malvern, Alabama, ort, Geneva County, 
 Malvern, Arkansas, countyhuvudort, Hot Spring County, 
 Malvern (ort i USA, Iowa), Mills County, 
 Malvern (ort i USA, Ohio), Carroll County, 
 Malvern (ort i USA, Pennsylvania), Chester County, 

Robotskapade Jamaicaförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar